Керменчик — селище в Україні, в Великоновосілківському районі Донецької області
 Керменчик — назва села Високе Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим до 1944 року
 Керменчик (гора, урощище Каратау) — гора в Криму.
 Керменчик (хребет Кизил-Баїр) — гора в Криму.